Гонконг принял участие в 7-х зимних Азиатских играх, проводившихся в 2011 году в Астане и Алма-Ате, отправив трёх спортсменов, участвовавших в соревнованиях по фигурному катанию и шорт-треку. По результатам Игр сборная Гонконга не завоевала ни одной медали.

Фигурное катание

Шорт-трек 

PEN = дисквалификация

Примечания 

Гонконг на Азиатских играх
Страны на зимних Азиатских играх 2011